Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 276001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 września 1997 do 26 września 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

276001-276100

276101-276200

276201-276300

276301-276400

276401-276500

276501-276600

276601-276700

276701-276800

276801-276900

276901-277000

Przypisy 

Lista planetoid 276001-277000